Rancho Grande peut désigner :

Toponymes

Rancho Grande : une municipalité du département de Matagalpa.

Rancho Grande : une localité de la paroisse civile de San Francisco de Asís de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua.

Autres 
 Rancho Grande : un film de Frank McDonald de 1940.

Homonymie de toponyme